Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Krzeczkowski (właśc. Herman Gerner) − polski tłumacz, pisarz, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Jan Krzeczkowski − polski rugbysta i działacz sportowy